Altschewskyj ist der Familienname von:

 Oleksij Altschewskyj (1835–1901), ukrainischer Bergbauingenieur, Industrieller, Bankier und Philanthrop
 Hryhorij Altschewskyj (1866–1920), ukrainischer Komponist
 Iwan Altschewskyj (Iwan Altschewsky; 1876–1917), ukrainischer Opernsänger